Ґміна Біскупець може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Біскупець (Новомейський повіт) — сільська ґміна у Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Ґміна Біскупець (Ольштинський повіт) — місько-сільська ґміна у Вармінсько-Мазурському воєводстві